Margaret Court e Ken Fletcher hanno battuto in finale Alex Metreveli e Ol'ga Morozova 6–1, 14–12.

Teste di serie

  Owen Davidson /  Billie Jean King (semifinali)
  Pancho Gonzales /  Rosie Casals (quarti di finale)

  Fred Stolle /  Ann Jones (semifinali)
  Margaret Court /  Ken Fletcher (Campioni)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 1968